Copa Chevallier Boutell 1931 - turniej towarzyski o Puchar Chevallier Boutell między reprezentacjami Paragwaju i Argentyny rozegrano po raz piąty w 1931 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Chevallier Boutell 1931 został zespół Argentyny.

Copa Chevallier Boutell
1931 w piłce nożnej